IIASA o iiasa puede referirse a:

 IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis.
 Importadora Industrial Agrícola S.A., un distribuidor de equipo Caterpillar;